Jan De Vos (burgemeester) (1844-1923), Belgisch burgemeester van Antwerpen
Jan De Vostunnel, tunnel bij Antwerpen, vernoemd naar burgemeester De Vos
Jan De Vos (filosoof), (1936), Belgisch filosoof en letterkundige
Jan de Vos (dj), Nederlands dj, oprichter van 4 Strings
Jan de Vos (voetballer), Nederlands voetballer bij Feijenoord
Jan C. de Vos jr., Nederlands acteur (1897-1959)
Jan de Vos van Gerven (historicus), gespecialiseerd in zuid-Mexico
Jan de Vos I, Leids schilder (c.1593-c.1669)
Jan de Vos II, Leids schilder (c.1615-1693)
Jan de Vos III, Leids schilder (1643-c.1684)
Jan de Vos IV, Leids schilder (c.1619-1663)
Jan de Vos (schout), schout van Marendorp van 1348 tot 1351